al-Chalil steht für:

 arabischer Name der Stadt Hebron im Westjordanland
 al-Chalīl ibn Ahmad (718–um 791), arabischer Gelehrter

Siehe auch:
 Chalil
 Khalil